LG eller Lg kan syfta på:

 LG-gruppen – ett sydkoreanskt konglomerat som bildades 1947 
 LG Electronics – ett sydkoreanskt elektroniktillverkare
 LG – den litauiska statliga järnvägen, se Lietuvos Geležinkeliai 
 LG – en webbserie skapad av Christian Fundin, se Little Gamers
 LG – ett svenskt infanteri- och kavalleriförband, se Livgardet
 lg – en  beteckning för logaritm
 LG Jansson – en svensk före detta ishockeytränare, se Lars-Gunnar Jansson